Tenisový turnaj ATP Regions Morgan Keegan Championships 2009 se konal ve dnech 15. - 22. února v americkém Memphisu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 1,226,500 USD.

Dvouhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Související články 
 Regions Morgan Keegan Championships and the Cellular South Cup
 Cellular South Cup 2009

Reference 
 Pavouk pro dvouhru
 Pavouk pro čtyřhru

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

U.S. National Indoor Tennis Championships
Tenis v USA v roce 2009
ATP World Tour 2009